Рожня́товский райо́н () — упразднённая административная единица Ивано-Франковской области Украины.

Административный центр — посёлок городского типа Рожнятов.

Административное деление 
Административно-территориально район делился на 3 поселковых совета и 28 сельских советов, объединяющих 51 населенный пункт, подчиненные Рожнятовскому районному совету.

Населенные пункты 
По административному делению район имеет 3 посёлка городского типа: Брошнев-Осада, Перегинское, и Рожнятов — и 48 сельских населенных пунктов. 30 сёл района и посёлок Перегинское имеют статус горной зоны.

История 
11 марта 1959 года к Рожнятовскому району была присоединена часть территории упразднённого Перегинского района.

Литература 
 Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. — Київ : Голов. ред. Укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1967—1974. /// Івано-Франківська область / редкол. тома: Чернов О. О. (голова) [та ін.]. — 1971. — 480—516 — 639, c.

Примечания

Ссылки 
 Рожнятовский район — информация с сайта областной администрации.

Упразднённые районы Ивано-Франковской области